Турга́:

 Турга (приток Онона) — река в Забайкальском крае России.
 Турга (приток Пыжи) — река в Республике Алтай.
 Турга (приток Чеки) — река в Новосибирской области.
 Турга — село в Оловяннинском районе Забайкальского края.
 Турга — станция Дальневосточной железной дороги.